Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржана од 28. августа до 1. септембра на стадиону Тегу.

Учестволао је су 35. атлетичарки из 17 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих атлетичарки године у трчању на 1.500 метара пре првенства (13. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 

У полуфинале су се пласирале првих шест из сваке групе (КВ) и шест следећих најбржих (кв).

Полуфинале 

У финале су се пласирале по првих пет првопласираних из сваке групе (КВ) и следеће две најбрже (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 1.500 метара на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном